Liez (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Liez (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia